Shelton kan syfta på:

Personer
 Blake Shelton
 Deborah Shelton
 Gilbert Shelton
 Hugh Shelton
 Karen Shelton
 Gilbert Shelton (född 1940), amerikansk serieskapare
 Luton Shelton (1985–2021), jamaicansk fotbollsspelare
 Lynn Shelton (1965–2020), amerikansk filmskapare
 Margaret Shelton
 Marley Shelton
 Mary Shelton
 Ricky Van Shelton
 Ron Shelton
 Simon Shelton

Geografi

Antarktis 

 Mount Shelton,

Storbritannien 

 Shelton, Nottinghamshire, parish, England, 
 Shelton, Bedford – en ort i Dean and Shelton, Bedford, Bedfordshire, England
 Shelton, Central Bedfordshire i Marston Moreteyne, Central Bedfordshire, Bedfordshire, England
 Shelton, Norfolk – en ort i Shelton and Hardwick, South Norfolk, Norfolk, England
 Shelton, Shropshire – en ort i Shrewsbury, Shropshire, England
 Shelton, Staffordshire – en förort till Stoke-on-Trent i det ceremoniella grevskapet Staffordshire

USA 

 Shelton, Connecticut, ort, Fairfield County, 
 Shelton, Nebraska, Buffalo County, 
 Shelton, Washington, countyhuvudort, Mason County,